Соболевка () — село, входит в Зазимскую сельскую общину Броварского района Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Занимает площадь 0,83 км².

Местный совет 
07410, Киевская обл., Броварский р-н, с. Леточки, ул. Красноармейская

Примечания

Ссылки 
 Соболевка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Броварского района